Denumirea Secăturile se poate referi la una din următoarele localități din România denumite în trecut astfel:
 Gruiu, comuna Nucșoara, județul Argeș;
 Plaiu, comuna Provița de Sus, județul Prahova.